Osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání vychází se směru zvaného pedocentrismus. Největší rozmach pedocentrismu se váže k tzv. reformnímu hnutí v pedagogice. Jeho hlavním atributem je tzv. individualizovaná výchova a vzdělávání, to znamená: respektování individuálních zvláštností jedince, akceptování jeho specifických potřeb. Váže se k tomu tzv. empatický přístup, který je zdůrazňován zejména v tzv, rogersovském (rogeriánském) přístupu v humanistické psychoterapii.

Pedagogika